Еншара () — португальська власна назва.

Топоніми

Еншара-ду-Бішпу — парафія.